— японский остров в Цусимском проливе, в 20 км от берегов Кюсю; административно входит в префектуру Нагасаки. Главный населенный пункт на острове — город Ики.

География 
Ики — вулканический остров в Цусимском проливе между Цусимой и Кюсю. Площадь острова — 138,5 км²; максимальное расстояние от северного берега до южного — 17 км, от западного до восточного — 15 км. Наивысшая точка — потухший вулкан , 213 м над уровнем моря. Последнее извержение Такэноцудзи было 0,6—0,9 миллионов лет назад; тем не менее, на острове существуют горячие источники.

Благодаря ветви теплого течения Куросио, на Ики более мягкий климат, чем на основных островах Японии на той же широте.

Примечания

Ссылки 
 

Острова Японии
Префектура Нагасаки